

Toponyme 

Murino (en serbe cyrillique : ) est un village du nord-est du Monténégro, dans la municipalité de Plav.

Patronyme 

Caterina Murino, née en Sardaigne à Cagliari le , est une actrice italienne de cinéma et un ancien mannequin.